Carteret est un nom propre d’origine française qui peut faire référence à :

Patronyme

Famille Carteret 
La famille Carteret est une ancienne famille de notables des îles Anglo-Normandes, qui serait issue de Guy de Carteret (vers 960 – 1004), seigneur de Carteret. 

Au Royaume-Uni et aux îles Anglo-Normandes 
 George de Carteret (1609-1679), officier de la Royal Navy et homme politique britannique
 Philip Carteret (1643–1672), officier de la marine britannique 
 Philip Carteret (1733–1796), officier de la marine et explorateur britannique
 Philippe de Carteret, (1639–1683),  du New Jersey.
 George Carteret (1667 - 1695),  Baron de Carteret de Hawnes. 
 John Carteret (1690-1763), homme d'État britannique,  Granville,  Baron Carteret de Hawnes.
 Robert de Carteret (1721–1776),  Granville

 En France et en Suisse 
 Antoine Carteret (1819-1889), homme politique genevois;
 John Grand-Carteret (1850-1927), journaliste et caricaturiste français, neveu du précédent;
 Jean Albert Grand-Carteret (1903-1954), peintre français, petit-fils du précédent;
 Nicolas Henri Carteret (1807-1862), homme politique français;
 Antoine Bénédict Carteret (1759-1809), général de corps d'armée;

Toponyme 

 Carteret, ancienne commune française de la Manche, intégrée à Barneville-Carteret ;
 Carteret, ville de l'État du New Jersey ;
 Cap de Carteret, un cap rocheux sur la côte ouest du Cotentin situé sur la commune de Barneville-Carteret ;
 Comté de Carteret, comté de l'État de Caroline du Nord ;
 Îles Carteret, un atoll de Nouvelle-Guinée-Papouasie.

Voir aussi 
 

Patronyme français